Caelius (auch Coelius)  steht für

 Caelius, einen der sieben Hügel Roms
 Caelius Mons, spätantikes Limeskastell

Caelius ist der Name von:
 Caelier, plebejische Familie (gens Caelia) im antiken Rom, Familienname (nomen gentile) Caelius. Bekannte Namensträger waren:

 Caelius Aurelianus (um 400), römischer Arzt aus Sicca Veneria
 Caelius Calvinus, römischer Statthalter
 Gaius Caelius Martialis, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Gaius Caelius Saturninus, römischer Jurist
 Gaius Caelius Secundus, römischer Suffektkonsul 157
 Gnaeus Arulenus Caelius Sabinus, römischer Suffektkonsul 69 und Rechtsgelehrter
 Marcus Caelius Rufus, Politiker in der späten römischen Republik
 Marcus Caelius Faustinus, römischer Konsul 206
 Marcus Caelius Flavius Proculus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Marcus Caelius, Centurio der 18. Legion in der Varusschlacht
 Quintus Caelius Honoratus, römischer Suffektkonsul 105

Caelius ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Caelius (1908–1984), deutscher Kapellmeister und Chordirektor
 Michael Caelius (auch Michael Coelius; 1492–1559), deutscher lutherischer Theologe und Reformator
 Thomas Köllin (auch: Kellin, Coelius; † 1524), katholischer Theologe und Rektor der Universität Wittenberg